Кийзак — название рек в Кемеровской области России:

 Кийзак (приток Мрассу)
 Кийзак (приток Томи)
 Кийзак (приток Тутуяса)